

Піжил — річка в Удмуртії, права притока Вали
 Піжил — селище, Сюмсинський район, Удмуртія
 Піжил — залізнична станція на залізниці Іжевськ-Кільмезь